Kibakoganea är ett släkte av skalbaggar. 

Kibakoganea ingår i familjen Rutelidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Kibakoganea